DC Comics er et stort amerikansk tegneserieforlag, som i dag er en del af Time Warner. DC står for Detective Comics, et af forlagets tidlige flagskibe, hvor bl.a. figuren Batman i Detective Comics så dagens lys første gang. Firmaets historie går tilbage til trediverne, hvor de var banebrydende indenfor amerikanske tegneserier med bl.a. den første superhelt, Superman i Action Comics, og den kvindelige superhelt, Wonder Woman i All Star Comics og Sensation Comics. I årtier har selskabet sammen med Marvel Comics været de to største giganter på det amerikanske tegneseriemarked.
DC udgives i Danmark af Egmont Serieforlaget og G. Floy Studio.

DC udgivelser med egen artikel 

 Batman
 Jonah Hex
 Superman
 Superman og Fredsbomben
 Wonder Woman
 Teen Titans

Danske udgivelser af DC-superhelte (frem til 2007) 

Oneshot/album/bøger
 1938:
 Action Comics: Superman
 1939:
 Detective Comics: Batman
 1941:
 All Star Comics og Sensation Comics: Wonder Woman
 1968:
 Superman pocketbog 1
 1969:
 Batman og Robin på nye fantastiske eventyr
 Batman og Robin. Verdens skrappeste detektiver.
 Superman. Stort extranummer.
 1970:
 Batman & Robin. Underverdenens skræk
 Superman. Kæmpenummer!
 1971:
 Batman & Robin. Verdens skrappeste par.
 Superman. Kæmpenummer
 1972:
 Superman, Batman og Robin. Stort julealbum.
 1976:
 Superman, Batman med vidunderdrengen Robin. Årbog.
 Superman & Edderkoppen
 1977:
 Superman gavealbum 1978
 1978:
 Superman mod Muhammad Ali
 1979:
 Superman årsalbum 1980
 1980:
 Batman mod Ra's Al Ghul
 Superman's livshistorie (Superheltene 6)
 1984:
 Superman III
 1987:
 Nattens ridder bind 1-4
 Deadman vender tilbage
 Atari Force special
 Atom på nye eventyr
 Grønne Lygte korpset
 Gudesønnerne
 1988:
 Batman fra tv
 Superman's fødselsdag
 1989:
 Batman: Den der ler sidst.....
 Batman. Årtiets største filmsucces.
 Vogterne 1-6
 1990:
 Nattens ridder vender tilbage (4 bind samlet)
 Nattens ridder år et
 Superman og Fredsbomben
 1992:
 Batman vender tilbage
 Superman versus Edderkoppen
 1993:
 Superman & Edderkoppen
 Superman og Wonder Woman
 1994:
 Lobo – Englene bløder
 1995:
 Lobo – Den sidste Czarnianer
 1995:
 Batman forever
 1996:
 Edderkoppen/Batman
 1997:
 Batman og Robin
 1998:
 Superman. 60 år. Batman/Edderkoppen
 2003:
 Batman/Superman/Wonder Woman: Trinity
 2005:
 Neal Adams' Batman
 Superman – Venner og Fjender
 V for Vendetta
 Kingdom Come
 Batman Movie Special
 2006
 Superman – De Fire Årstider
 Neal Adams Mere Batman
 Superman returns
 Watchmen
 2007
 Superman: Red Son
 Green Lantern/Green Arrow 1
 Batman Year One
 DC-universet: Alan Moore historierne
 Superman: True Brit

Litteratur 
 Brian Iskov: Den store Troldspejlsbog (Forlaget Carlsen, 2010)

Eksterne henvisninger 

 
Forlag fra USA
Etableret i 1934
WarnerMedia